Италија се први пут појавила на Олимпијским играма 1896. године, које су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Италија није пропустила ни једне Летње олимпијске игре осим игара одржаних 1904. године.

На Зимским олимпијским играма Италија је први пут учествовала 1924. године, а после тога је учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Италијански олимпијци су закључно са 2009. годином освојили 623 медаља на олимпијадама, од тога 522 медаље на Летњим олимпијским играма и 101 медаљу на зимским играма. Овај број медаља сврстава на шесто место вечите листе освајача медаља, а по броју освојених златних медаља Италија је на трећем месту, одмах иза САД и Совјетског Савеза. 

Национални олимпијски комитет Италије (-{Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI}-) је основан 1908. године, а признат 1913.

Италија је била домаћин олимпијских игара три пута:
 Зимске олимпијске игре 1956., Кортина д'Ампецо
 Летње олимпијске игре 1960., Рим
 Зимске олимпијске игре 2006., Торино

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Укупно медаље на ОИ 
После ЗОИ 2018.

Спољашње везе 
 
 

Италија на олимпијским играма